Ford Mustang peut désigner :
 Ford Mustang, un modèle d'automobile construit par Ford depuis 1965 ;
 Ford Mustang de première génération, un modèle d'automobile construit par Ford de 1964 à 1973 ;
 Ford Mustang de deuxième génération, un modèle d'automobile construit par Ford de 1973 à 1978 ;
 Ford Mustang de troisième génération, un modèle d'automobile construit par Ford de 1978 à 1993 ;
 Ford Mustang de quatrième génération, un modèle d'automobile construit par Ford de 1994 à 2004 ;
 Ford Mustang de cinquième génération, un modèle d'automobile construit par Ford de 2004 à 2014 ;
 Ford Mustang de sixième génération, un modèle d'automobile construit par Ford à partir de 2013 ;
 Ford Mustang de septième génération, un modèle d'automobile construit par Ford à partir de 2023 ;
 Ford Mustang Mach-E, un SUV coupé compact électrique construit par Ford depuis octobre 2020 ;
 Ford Mustang Mach 1, une version sportive de la Ford Mustang, construite par Ford de 1969 à 1978, puis en 2003 et 2004.

Mustang
Homonymie d'automobile